Лайка може да означава:
 Лайка, тревисто растение
 Лайка (порода), порода кучета
 Лайка (куче), кучето, летяло в космоса на борда на „Спутник 2“
 Лайка (филмово студио), американско студио за анимационни филми
 Лайка Камера, германски производител на фотоапарати и друга оптична техника

Вижте също 
 Лаика, популярен стил в гръцката музика